Palliser ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Palliser (* 1947), US-amerikanischer Schriftsteller
 Edith Palliser (1859–1927), britische Frauenrechtlerin und Autorin
 Hugh Palliser (1772–1796), britischer Offizier der Royal Navy
 John Palliser (1817–1887), irischer Geograph und Entdecker
 Michael Palliser (1922–2012), britischer Diplomat